Zombie Shooter 2 — компьютерная игра, аркада с небольшими элементами ролевой игры, разработанная компанией Sigma Team. Выпущена в 2009 году и является продолжением Zombie Shooter. Англоязычная версия распространяется по shareware-схеме. Zombie Shooter 2 создан на движке игры Alien Shooter 2.

Сюжет 
Игрок возвращается на территорию, захваченную мутирующими зомби, чтобы уничтожить ещё одну лабораторию, откуда они появляются, а также спасти свою сестру/любимую, работавшую там. В процессе продвижения к цели игрок получит помощь от военных, расположенных в секторе. В финале игры герой столкнётся с лидером угрозы — разумным зомби-учёным.

Ссылки 
 Официальный сайт компании разработчика
 Информация об игре на сайте 1С
 Официальный форум игры
 
 Фан-сайт игры

Компьютерные игры 2009 года
Аркады
Игры только для Windows
Компьютерные игры с зомби
Компьютерные игры, разработанные в России